Kele jezik može označavati:
Kele (bantu jezik), jezik iz Demokratske Republike Kongo.
Kele (oceanijski jezik), jezik iz Papue Nove Gvineje.

Isto i:
Kélé jezik, jezik iz Gabona.